Самарский государственный педагогический университет (ныне Поволжская государственная социально-гуманитарная академия)
 Свердловский государственный педагогический университет (ныне Уральский государственный педагогический университет)
 Славянский государственный педагогический университет
 Смоленский государственный педагогический университет
 Сумской государственный педагогический университет
 Сургутский государственный педагогический университет